Hakaru steht für:

 Hakaru (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Hakaru River, Fluss in Neuseeland